Vagel Grip bezeichnet:

 Vagel Grip, den Kriegsfischkutter 327, siehe KFK 327
 Vagel-Grip-Weg, eine Straße in Rostock
 mundartlich den Vogel Greif
 Vagel Grip Flugzeugbau